Harry Haslam (hockeyer), Engelse hockeyer
 Harry Haslam (trainer), Engelse voetbaltrainer